Whitehorn Mountain (Brits-Columbia)
Whitehorn Mountain (Alberta)